Летучий отряд Скотланд-Ярда (The Sweeney):

 Летучий отряд Скотланд-Ярда — британский телесериал 1970-х годов, на основе которого было снято три фильма:
 Летучий отряд Скотланд-Ярда — британский фильм 1977 года
 Летучий отряд Скотланд-Ярда — британский фильм 1978 года, сиквел фильма 1977 года
 Летучий отряд Скотланд-Ярда — британский фильм 2012 года